Elisabetta Fiorito – giornalista, cronista parlamentare
 Franco Fiorito – politico italiano
 Vittorio Paolo Fiorito – arbitro di pallacanestro italiano